Финал Кубка шотландской лиги 2013 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 2012/13, в котором встретятся клубы «Харт оф Мидлотиан» и «Сент-Миррен». Матч состоится 17 марта на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Обладателями трофея стали футболисты «святых», переигравшие своих оппонентов со счётом 3:2.

Путь к финалу

«Сент-Миррен»

«Харт оф Мидлотиан»

Матч

Новости команд

Обзор матча

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Soccerway.com

2013
Матчи ФК «Харт оф Мидлотиан»
Матчи ФК «Сент-Миррен»
Футбол в Европе в 2013 году
Март 2013 года
События 17 марта
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 2013 году